Консо́рт  (от  «соучастник; партнёр») — может обозначать:
 Принц-консорт
 Королева-консорт
 Консорт (музыка)
 Консорт (биология)
 Консорт (Альберта) — деревня в Канаде.

См. также 
 Консорция (значения)